Părinți și copii  se poate referi la:

 Literatură
 1862: Părinți și copii – roman al scriitorului rus Ivan Turgheniev;

 Film
 1957 Între noi părinții (Padri e figli) – film italian de Mario Monicelli;
 1958 Părinți și copii (film din 1958) (Отцы и дети) – film sovietic în regia lui Adolf Bergunker și Natalia Rașevskaia;
 1974 Părinți și copii (film din 1974) (Отцы и дети) – film sovietic în regia lui Alina Kazmina și Evgheni Simonov;
 1982 Părinți și copii (film din 1982) (Отцы и дети) – film sovietic în regia lui Iuri Egorov; 
 2008 Părinți și copii (film din 2008) (Отцы и дети) – film sovietic de patru serii de regizoarea Avdotia Smirnova;